школа н6

Общеобразовательные школы

Средние школы 
 Школа № 2 (Витебск)
 Школа № 2 (Грозный)
 Школа № 2 (Обнинск)
 Школа № 2 (Таганрог)
 Семилетняя школа № 2 Омской железной дороги (1922—1927), фабрично-заводская школа № 2 (1927—1934), школа № 1 Южно-Уральской железной дороги (1936-1960) — школа № 121 (Челябинск)

Спецшколы (языковые) 
 Спецшкола № 2 им. Ромена Роллана (Москва, французский язык)

Лицей 
 «Вторая школа» (Москва)

Детские музыкальные школы 
 Детская музыкальная школа № 2 (Обнинск)